Passiflora alata
Passiflora quadrangularis
Passiflora racemosa
Passiflora sanguinolenta
Passiflora vitifolia